Diese Liste bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften der U-21-Fußball-Europameisterschaft 2013 in Israel. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Legende

Gruppe A

England 
Trainer Stuart Pearce (* 24. April 1962) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Israel 
Trainer Guy Luzon (* 7. August 1975) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Italien 
Trainer Devis Mangia (* 6. Juni 1974) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Norwegen 
Trainer Tor Ole Skullerud (* 10. Dezember 1970) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Gruppe B

Deutschland 
Trainer Rainer Adrion (* 10. Dezember 1953) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Niederlande 
Trainer Cor Pot (* 8. Juni 1951) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Russland 
Trainer Nikolai Pissarew (* 11. November 1968) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Spanien 
Trainer Julen Lopetegui (* 28. August 1966) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Legionäre 
Von den insgesamt 184 Spielern, die für die Endrunde der U-21-Fußball-Europameisterschaft 2013 aufgeboten wurden, waren 27 Spieler (14,7 %), die nicht im eigenen Land unter Vertrag standen. Die meisten Legionäre stellte Norwegen, von dem insgesamt 12 der 23 Spieler im Ausland ihr Geld verdienen. Im Gegensatz dazu sind alle Spieler von England im eigenen Land aktiv. Die meisten Legionäre sind in deutschen und englischen Vereinsmannschaften im Einsatz (jeweils 6), gefolgt von Portugal (3) sowie Frankreich, Niederlande und Österreich (jeweils 2).

Weblinks 

 UEFA.com: U-21-Fußball-Europameisterschaft 2013 Israel, offizielle Bewerbsseite (deutsch, abgerufen am 4. Juni 2013)
 UEFA.com: Reglement der UEFA U21-Europameisterschaft 2011–2013 (PDF-Dokument, abgerufen am 4. Juni 2013)
 UEFA.com: U-21-Fußball-Europameisterschaft 2013 – Mannschaften (deutsch, abgerufen am 4. Juni 2013)

Kader
Kaderliste